Myadzyel kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Mjadzelskі Rajon, distrikt, Minsks voblast, 
 Mjadzel, distriktshuvudort, Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar